Heidelberg hace referencia a varios artículos:

Lugares
Heidelberg, Alemania.
Heidelberg (Victoria), Australia.
Heidelberg (Ontario), Canadá.

En Estados Unidos
Heidelberg (Pensilvania)
Heidelberg (Texas)
Heidelberg (Misisipi)
Heidelberg (Minnesota)

En Sudáfrica
Heidelberg (Gauteng)
Heidelberg (Cabo Oeste)

Instituciones
Universidad de Heidelberg
Heidelberg College, en Tiffin, Ohio.
Colegio Heidelberg, en Gran Canaria, España.

Empresas
HeidelbergCement, compañía de cemento y materiales de construcción.
Heidelberger Druckmaschinen, empresa de equipos de impresión.

Además
Escuela de Heidelberg, movimiento de arte australiano.
 Heidelberg es el nombre en código de la tercera versión de Fedora (distribución Linux).
Homo heidelbergensis, especie extinta del género Homo, que surgió hace más de 600 000 años.